

Patronyme 

 Louis Pierre de Cubières (1747-1821), écuyer de Louis XVI ;
 Michel de Cubières (1752-1820), homme de lettres, poète et auteur dramatique français ;
 Amédée Despans-Cubières (1786-1853), militaire et homme politique français.

Toponyme 

 Cubières, commune française du département de la Lozère ;
 Cubières-sur-Cinoble, commune française du département de l'Aude.